Voici la liste des planètes mineures numérotées de 504001 à 505000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 504001 à 505000

504001-504100

504101-504200

504201-504300

504301-504400

504401-504500

504501-504600

504601-504700

504701-504800

504801-504900

504901-505000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000